Charleston – taniec towarzyski
Miejscowości w Australii:
 Charleston – miasto w stanie Australia Południowa
Miejscowości w USA:
 Charleston – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Franklin
 Charleston – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Coles
 Charleston – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Charleston – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Tallahatchie
 Charleston – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Mississippi
 Charleston – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Montgomery
 Charleston – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Charleston, nad Atlantykiem (największe)
 Charleston – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Bradley
 Charleston – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Wasatch
 Charleston – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Kanawha (stolica stanu Wirginia Zachodnia)
 Charleston – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
Gminy w USA:
 Charleston (ang. Charleston Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Coles
 Charleston (ang. Charleston Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lee
 Charleston (ang. Charleston Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Washington
 Charleston (ang. Charleston Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Charleston (ang. Charleston Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kalamazoo
 Charleston (ang. Charleston Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Montgomery
 Charleston (ang. Charleston Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Swain
 Charleston (ang. Charleston Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga
 Charleston (ang. Charleston Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Charleston (ang. Charleston County) – w stanie Karolina Południowa

Zobacz też 
 USS Charleston
 Charlestown